Samboal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Samboal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Samboal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar